Траутмансдорф — топонім
 Траутмансдорф — прізвище

Топонім 
 Траутмансдорф — комуна в Штирії.

Див. також 
 Траутмансдорф-ан-дер-Лейта — комуна в Нижній Австрії.
Багатозначні терміни